TA steht als Abkürzung für:

 Antigua und Barbuda nach dem ICAO-Code
 TACA, salvadorianische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 TA Design & Development, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Tages-Anzeiger, Schweizer Tageszeitung
 die postcode area Taunton (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 Technical Alert (Technischer Alarm)
 Technikfolgenabschätzung bzw. Technologiefolgenabschätzung (schweizerisch)
 Technische Anlage, Abteilung eines Bahnbetriebswerkes
 Technische Anleitung, Verwaltungsvorschrift
 Technischer Assistent, Berufsbezeichnung
 Teigausbeute, relatives Maß beim Backen
 Teilungsabkommen bei Versicherungen
 Telekom Austria
 Temps Atomique (französisch), Atomzeit
 Tennis Australia, australischer Tennisverband
 Terminaladapter, Schnittstellen- und Protokollumsetzer im ISDN
 Terminologia Anatomica, humananatomische Nomenklatur, siehe Nomenklatur (Anatomie)#Nomenklaturen
 Threshold Accepting, dt. Schwellenakzeptanz, heuristischer Optimierungsalgorithmus
 Thüringer Allgemeine, Zeitung
 Timing Advance, Wert zur Synchronisation von Uplink und Downlink in GSM-Mobilfunknetzen
 Tonaudiogramm
 Total Annihilation, Echtzeit-Strategiespiel für den Computer
 Traffic Advisory (Luftfahrtabkürzung), Verkehrshinweis vom Kollisionswarnsystem Traffic Alert and Collision Avoidance System
 Traffic Announcement (Verkehrsdurchsage), eine Funktion des Radio Data Systems im Verkehrsfunk
 Transaktion
 Transaktionsanalyse, psychoanalytisches Verfahren von Eric Berne
 Transient Adaptation
 Transition Altitude, Luftfahrtabkürzung
 Travail allemand, Organisation der französischen Résistance
 Travel Assist, im VW-Konzern ein Abstandsregeltempomat in den noch weitere Assistenzsysteme (Spurhalteassistent, Spurwechselassistent, Verkehrszeichenerkennung …) integriert sind
 TravelCenters of America, US-amerikanischer Betreiber von Autobahnraststätten
 Tribunal Administrativo, Mosombikanische Rechnungshof
 Triumph-Adler, Unternehmen
 Bahnhof Aalen nach DS 100

TA als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Bosnien und Herzegowina: Taxis
 Griechenland: Taxis
 Italien: Taranto (deutsch: Tarent)
 Lettland: Motorräder
 Norwegen: Bergen in der Provinz Vestland
 Österreich: Bezirk Tamsweg
 Slowakei: Okres Trnava (noch nicht vergeben)
 Tschechien: Okres Tábor, deutsch: Tabor (auslaufend)

T A als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 USA: Kfz-Kennzeichen der US-Streitkräfte in Deutschland: Überführungskennzeichen, Standort Augsburg

T.A. steht für:

 T.A. = Tellaura Anachtonismos -Chronologisches Gesamtverzeichnis der T.A. Projekte. Die Rückkehr des Goldes zur Erde. Seit 1989 arbeitet Johannes Angerbauer-Goldhoff am Werkzyklus „T.A. Tellaura Anachtonismos“. Seit 1996 als Synonym für den Erweiterten Goldbegriff: Soziales Gold / Social Gold

T+A steht für:

 T+A elektroakustik, ein deutscher Hersteller und Vertreiber von Hi-Fi-Komponenten

Ta steht für:

 Kurt Tank, Flugzeugkonstrukteur
 Stupa, Bezeichnung im Chinesischen
 Ta (Stadt), in Irland
 Ta (Wesir), altägyptischer Wesir
 Tantal, chemisches Element
 Ta (Einheit), ein burmesisches Längenmaß

Ta ist der Familienname folgender Personen:
 Tri Ta (* 1973), US-amerikanisch-vietnamesischer Bürgermeister
 Ta Van Thong (* 1965), vietnamesischer Diplomat

Laute:

 Lesung eines Zeichens der japanischen Silbenschrift, siehe Japanische Schrift
 Tā', der 3. Buchstabe des arabischen Alphabets (ت)
 Ṭā', der 16. Buchstabe des arabischen Alphabets (ط)

ta steht als Abkürzung für:

 tamilische Sprache, Sprachcode nach ISO 639-1

T & A steht für:
 T & A Sports Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 TEA
 Thea

Abkürzung